Хеффорд () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (род. 1978) — новозеландский игрок в крикет.
 Хеффорд, Джейна (род. 1977) — канадская хоккеистка.